Crous ist der Familienname folgender Personen:

 Enric Crous-Vidal (1908–1987), spanischer Grafiker, Erfinder von Schriftzeichen und Schriftsteller
 Ernst Crous (1882–1967), deutscher Kirchenhistoriker und Bibliothekar
 Helmut A. Crous (1913–1993), deutscher Journalist, Archivar und Kunstsammler sowie Förderer des Aachener Karnevals
 Jan Willem Crous (1902–nach 1944), deutscher Klassischer Archäologe
 Piet Crous (* 1955), ehemaliger südafrikanischer Boxer

Siehe auch:
 Crus
 Krus
 Kruus
 Crouse
 Cruise
 Cruze
 Kroes